Il singolare del torneo di tennis Slovak Open 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Davide Sanguinetti che ha battuto in finale Rainer Schüttler 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Rainer Schüttler (finale)
 Sláva Doseděl (quarti di finale)
 Martin Damm (quarti di finale)
 Alexander Popp (quarti di finale)

 Bohdan Ulihrach (primo turno)
 Davide Sanguinetti (Campione)
 Julien Boutter (quarti di finale)
 Michal Tabara (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Slovak Open 2000